There is nothing (album van Ozric Tentacles) uit 1987.
 There is nothing (album van Absynthe Minded) uit 2007.